Edward Verne Roberts – Attivista statunitense
Henry Edward Roberts – Inventore e ingegnere

Pagine correlate 

Edward Roberts